Мари́я Лусе́лия дус Са́нтус (; ) — бразильская актриса, получившая наибольшую известность как исполнительница главной роли в телесериале «Рабыня Изаура» (1976—1977).

Биография 
Свою первую роль актриса исполнила в возрасте 14 лет, сыграв в театральной пьесе «Дон Кихот Мула Манча и его верный спутник Зе Чупанса» (Dom Chicote Mula Manca e seu fiel companheiro Zé Chupança). Вскоре после этого талант молодой актрисы заметил театральный преподаватель Эужениу Куснет и пригласил её на театральные курсы в Сан-Паулу. В 1976 году Луселию, не имевшую ранее опыта съёмок на телевидении, пригласили исполнить главную роль в телесериале «Рабыня Изаура».

После феноменального успеха этой теленовеллы приглашения последовали одно за другим: наиболее успешными стали такие телесериалы, как «Глупый Купидон» (Estúpido Cupido), «Живая вода» (Água Viva), «Война полов» (Guerra dos sexos), «Сеньорита» (Sinhá Moça). Кроме этого, Сантос также снялась более чем в 20 кинокартинах.

В 1980 году Луселия Сантуш позировала для бразильского Playboy.

В конце 1980-х годов актриса разорвала контракт с телекомпанией «Глобу» и ушла на конкурирующий канал «Rede Manchete», где сыграла в теленовеллах «Кармен» (Carmem), «Бразильянки и бразильцы» (Brasileiras e brasileiros), «Дона Анжа» (Dona Anja) и других сериалах.

Луселия Сантус также является режиссёром двух документальных картин — «Точка изменений: Китай сегодня» (1996) и «Восточный Тимор: Насилие, которого никто не увидел» (2000).

Её последняя на сегодняшний день роль на бразильском ТВ — дона Фауста в телесериале ТВ-компании «Rede Record» 2006 года «Гражданин Бразилии» (Cidadão Brasileiro).

Приняла участие в украинской программе про путешествия «Мир наизнанку. Бразилия» (10-й сезон, 5-я серия)

Личная жизнь 
Бывший муж — бразильский дирижёр Джон Нешлинг, сын — актёр Педро Нешлинг.

По вероисповеданию Луселия Сантус — буддистка. Она начала практиковать буддизм после посещения Тибета. Луселия дружит с кришнаитами и по воскресеньям посещает кришнаитский храм в Рио-де-Жанейро, который считает своим самым любимым местом в городе.

Фильмография

Телесериалы 
 1976 — Рабыня Изаура / Escrava Isaura — Изаура
 1977 — Локомотивы / Locomotivas — Фернанда
 1979 — Сладкие бобы / Feijão Maravilha — Элиана
 1980 — Живая вода / Água Viva — Дженет
 1981 — Каменный рынок / Ciranda de Pedra — Виржиния Прадо
 1983 — Война полов / Guerra dos Sexos — Каролина Карнейро
 1984 — Тропическая тропа / Vereda Tropical — Силвана
 1984 — Судьба мой грех / Meu Destino é Pecar — Ленинья
 1986 — Сеньорита / Sinhá Moça — Сеньорита
 1987 — Кармен / Carmem — Кармен
 1990 — Бразильцы и бразильянки / Brasileiras e Brasileiros — Паула
 1992 — Решать вам / Você Decide — Режина
 1994 — Признания юности / Confissões de Adolescente
 1995 — Новый Геркулес / Malhação — Жаклин Лемос
 1995 — Кровь моя кровь / Sangue do Meu Sangue — Жулия Камарго
 1996 — Дона Анжа / Dona Anja — Дона Анжа
 1999 — Прямая линия / Linha Direta — Дежанира
 2006 — Гражданин Бразилии / Cidadão Brasileiro — Фауста Гама
 2007 — Шкафы и Флюкс / Casos e Acasos — Лусила

Художественные фильмы 
 1976 — Паранойя / Paranóia — Лусия Риччелли
 1976 — Já Não Se Faz Amor Como Antigamente
 1976 — Um Brasileiro Chamado Rosaflor
 1976 — Ибрагим из пригорода / O Ibraim do Subúrbio
 1981 — Красивая, но обыкновенная / Bonitinha Mas Ordinária ou Otto Lara Rezende — Мария Сесилия
 1981 — Семейный альбом / Álbum de Família — Глория
 1981 — Энграсадинья / Engraçadinha — Энграсадинья
 1982 — Luz del Fuego — Луз дель Фуэго, известная актриса
 1982 — Чтобы мечта не заканчивалась / O Sonho Não Acabou — Лусинья
 1985 — Причина тоски / Fonte da Saudade — Барбара/Гида/Алба
 1986 — Семь вампиров / As Sete Vampiras — Элиза Машадо
 1986 — Baixo Gávea — Клара
 1989 — Kuarup — Лидия
 1993 — Вы хотите прекрасного общения с девочками? / Vagas Para Moças de Fino Trato — Лусия
 2001 — 3 истории штата Баиа / 3 Histórias da Bahia
 2009 — Назначение / Destino — Луиза
 2009 — Лула, сын Бразилии / Lula, o Filho do Brasil — Профессор

Телевизионные фильмы 
 1977 — A Ordem Natural das Coisas — Ciça
 1980 — Ромео и Джульетта / Romeu e Julieta — Джульетта
 1983 — Alice & Alice — Алисе Мария
 1993 — Мальчик изобретатель / Menino de Engenho — Кларис / Мария Менина

Документальные фильмы 
 1987 — Terra para Rose (озвучивание)
 1997 — Мечты о Розе — 10 лет спустя / Co-ed Call Girl
 2001 — Timor Lorosae — O Massacre Que o Mundo Não Viu
 2003 — O Ovo

Продюсер 
 2001 — Timor Lorosae — O Massacre Que o Mundo Não Viu
 2009 — Назначение / Destino

Режиссёр 
 2001 — Timor Lorosae — O Massacre Que o Mundo Não Viu

Сценарист 
 2001 — Timor Lorosae — O Massacre Que o Mundo Não Viu

Примечания

Ссылки 
 Сайт о Луселии Сантус

Модели Playboy